La forteresse médicéenne  est un type d'ouvrage fortifié dû aux Médicis dans leurs territoires :

 Forteresse médicéenne d'Arezzo
 Forteresse médicéenne de Cortone 
 Forteresse médicéenne du port de Livourne dite Fortezza Vecchia
 Forteresse médicéenne de Sansepolcro
 Forteresse médicéenne de Volterra 
  Forteresse médicéenne de San Martino de San Piero a Sieve
 Forteresse de Basso à Florence

 
 
Maison de Médicis
Architecture militaire en Toscane